Am Morgen danach ist der Filmtitel von:

 Am Morgen danach (1995), deutsch-französischer Heimatfilm
 Am Morgen danach (1997), französische Tragikomödie